

Miejscowości w Polsce 
 Według TERYT jest ich 2
 Iwanówka – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Turośń Kościelna
 Iwanówka – wieś w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Giby

Miejscowości na Litwie 
 Iwanówka – wieś w rejonie wileńskim

Miejscowości na Ukrainie 
 Iwanówka – wieś w rejonie przemyślańskim obwodu lwowskiego
 Iwanówka – wieś w rejonie trembowelskim obwodu tarnopolskiego
 Iwanówka – wieś w rejonie podwołoczyskim obwodu tarnopolskiego
 Iwanówka – wieś w rejonie rożyszczeńskim obwodu wołyńskiego za II RP Janówka
 Iwanówka – wieś w rejonie baranowskim obwodu żytomierskiego

Miejscowości na Białorusi 
 Iwanówka – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Porpliszcze

Inne 
 Iwanówka – dawna hala pasterska w Tatrach
 Iwanówka – polana w Tatrach

Zobacz też 
 Iwanauka
 Iwanowo